

Personnalités 

 Edwig Cammaerts (né en 1987), coureur cycliste belge ;
 Émile Cammaerts (1878-1953), poète belge ;
 Francis Cammaerts (1916-2006), agent britannique du SOE en France pendant la Seconde Guerre mondiale.